Shanghai Masters 2011 (Bank of Communication Shanghai Masters) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 5 och 11 september 2011 i Shanghai Grand Stage i Shanghai, Kina. Totala prispotten var 350 000 GBP, varav 65 000 gick till segraren. Mark Selby vann turneringen efter att ha slagit Mark Williams i finalen med 10–9, efter att ha legat under med 7–9. Det var Selbys andra rankingtitel i karriären.

Resultat

Final

Huvudturnering

Wildcard-omgång
De åtta lägst rankade av de spelare som kvalificerat sig för turneringen fick spela en wildcard-omgång mot åtta asiatiska spelare. Vinnarna kvalificerade sig för huvudturneringen. Ingen av de åtta wildcarden lyckades dock vinna sin match.

Kval
I kvalet deltog de 82 av de 83 spelare på Main Touren som inte var rankade bland topp-16, och därmed inte kvalificerade för huvudturneringen. Igor Figueiredo deltog inte i kvalet.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
World Snooker

2011 i Kina
Snookersäsongen 2011/2012
2011